Kuljogan (russisch ) ist der Name folgender Flüsse in Russland:
 Kuljogan (Iljak), Nebenfluss des Iljak
 Kuljogan (Ob), Nebenfluss des Ob